Туркме́н (, ) — исчезнувшее село в Ленинском районе Республики Крым, располагавшееся на северо-востоке района и Керченского полуострова, примерно в 2 км к северу от современного села Октябрьское.

История 
Впервые в доступных источниках селение встречается на карте 1836 года, как и на карте 1842 года, на которых обозначена дача Туркмен без указания числа дворов.

В 1860-х годах, после земской реформы Александра II, селение приписали к Сарайминской волости. Согласно «Списку населённых мест Таврической губернии по сведениям 1864 года», составленному по результатам VIII ревизии 1864 года, Туркмен — владельческий русский хутор с 2 дворами и 7 жителями при колодцах. На трёхверстовой карте Шуберта 1865—1876 года обозначена дача Туркмен. По «Памятной книге Таврической губернии 1889 года», по результатам Х ревизии 1887 года, в деревне Туркмен числилось 21 дворов и 63 жителя. По «…Памятной книжке Таврической губернии на 1892 год» в безземельной деревне Туркмень, не входившей ни в одно сельское общество, числилось 12 жителей, домохозяйств не имеющих. По «…Памятной книжке Таврической губернии на 1902 год» на хуторе Туркмень, входившем в Ново-Александровское сельское общество, числилось 62 жителя, домохозяйств не имеющих. По Статистическому справочнику Таврической губернии. Ч.II-я. Статистический очерк, выпуск пятый Феодосийский уезд, 1915 год, в имении Туркмень (Месаксуди и наследников Калининой) Сарайминской волости Феодосийского уезда числился 1 двор без населения.

С конца XIX века и до 1930-х годов на восточных окрестностях села в Туркменских (Гадючьих) каменоломнях велась добыча известняка пильным способом.

После установления в Крыму Советской власти, по постановлению Крымревкома, 25 декабря 1920 года из Феодосийского уезда был выделен Керченский (степной) уезд, а, постановлением ревкома № 206 «Об изменении административных границ» от 8 января 1921 года была упразднена волостная система и в составе Керченского уезда был создан Керченский район в который вошло село (в 1922 году уезды получили название округов. 11 октября 1923 года, согласно постановлению ВЦИК, в административное деление Крымской АССР были внесены изменения, в результате которых округа были отменены и основной административной единицей стал Керченский район в который вошло село. Согласно Списку населённых пунктов Крымской АССР по Всесоюзной переписи 17 декабря 1926 года, на хуторе Туркмен, Скасиев Фонтанского сельсовета Керченского района, числилось 5 дворов, население составляло 27 человек, все украинцы. Постановлением ВЦИК «О реорганизации сети районов Крымской АССР» от 30 октября 1930 года (по другим сведениям 15 сентября 1931 года) Керченский район упразднили и село включили в состав Ленинского, а, с образованием в 1935 году Маяк-Салынского района (переименованного 14 декабря 1944 года в Приморский) — в состав нового района. На километровой карте Генштаба Красной армии 1941 года обозначен совхоз Туркмен. Исключён из учетных данных в 1948 году.

Динамика численности населения 

 1864 год — 7 чел.
 1889 год — 63 чел.
 1892 год — 12 чел.

 1902 год — 62 чел.
 1915 год — 0  чел.
 1926 год — 27 чел.

Примечания

Ссылки 
 
 Карта Ленинского района Крыма

Литература 
 

Исчезнувшие населённые пункты Ленинского района Крыма